

Astronomia
4183 Cuno – asteroide near-Earth

Onomastica
Cuno – variante del nome proprio di persona Kuno

Persone
Johannes Cuno (1462-1513) – umanista e grecista tedesco
Kurt Cuno (1896-1961) – generale tedesco
Wilhelm Cuno (1876-1933) – politico tedesco